MRS kan syfta på:

MRS-Radio – en radiostation i Stockholm
MRS – en ärftlig sjukdom med periodiskt förekommande inflammatorisk svullnad i ansiktet, se Melkersson-Rosenthals syndrom
MR S – en svensk militärregion inom Försvarsmakten, se Militärregion Syd
 MRS – den kvot som en konsument är villig att substituera en vara mot en annan och samtidigt ha kvar samma nytta (engelska: marginal rate of substitution), se Marginell substitutionskvot